Název Má vlast nese více děl:
 Má vlast – cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany
 Má vlast (Marie Majerová) – kniha Marie Majerové (1933), přepracovaný výběr z knihy Z luhů a hor
 Má vlast (Čína) – známá čínská píseň z 50. let 20. století
 Arménská hymna – hymna Arménie, v originále  (Mer Hayrenik’)
 Egyptská hymna – hymna Egypta, v originále  (Biládí, Biládí, Biládí)
 Malajsijská hymna – hymna Malajsie, v originále  (Negara Ku)